Olive Branch ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Olive Branch (Georgia)
 Olive Branch (Illinois)
 Olive Branch (Kentucky)
 Olive Branch (Louisiana)
 Olive Branch (Mississippi)
 Olive Branch (North Carolina)
 Olive Branch (Ohio)
 Olive Branch (Tennessee)

Siehe auch:
 Olivenzweig (Begriffsklärung)